Trebižat est un toponyme qui peut désigner :
le Trebižat, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Neretva ;
Trebižat, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.